La Supercoppa di Grecia 2021 è stata la 2ª Supercoppa di Grecia di pallacanestro maschile, organizzata dall'ESAKE.

Si è disputata il 25 e il 26 settembre 2021 presso la Dimitris Tofalos Arena di Patrasso tra i seguenti quattro club:
 , campione di Grecia 2020-21
 , 2º classificato in Basket League 2020-2021
 , 3º classificato in Basket League 2020-2021
 , squadra ospitante e 4º classificato in Basket League 2020-2021

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Voci correlate 
Basket League 2021-2022
Coppa di Grecia 2021-2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Supercoppa greca di pallacanestro maschile